In Österreich gibt es hunderte Tier- und Pflanzenarten, die (zumindest in Österreich) offiziell vom Aussterben bedroht oder schon ausgestorben sind. In diesem Artikel werden diese Arten aufgelistet.

Tabelle der vom Aussterben bedrohten oder schon ausgestorbenen Tierarten Österreichs 
In der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten Österreichs werden diejenigen Tierarten aufgelistet, die vom österreichischen Umweltbundesamt in der Roten Liste gefährdeter Tierarten oder von der IUCN entweder den Status „CR“ (Critically Endangered – vom Aussterben bedroht), „CR (PE)“ (Critically Endangered (Possibly Extinct) – vom Aussterben bedroht (möglicherweise ausgestorben)) oder „EX“ (Extinct – ausgestorben) haben. (Stand 2005 bis 2017). Die Gefährdungsstufen der IUCN gelten weltweit. Deswegen ist möglich, dass in Österreich eine Art vom Aussterben bedroht, weltweit aber noch häufig ist. In Österreich wurde im Jahr 2017 der Gefährdungsstatus der Vögel noch einmal evaluiert. Wenn er sich geändert hat, wird dies in der jeweiligen Spalte erwähnt (zum Beispiel hat sich beim Kaiseradler der Gefährdungsstatus von  im Jahr 2005 auf  im Jahr 2017 verbessert). In der Roten Liste Österreichs gibt es auch den Gefährdungsstatus „RE“ (Regionally Extinct – regional (also in Österreich) ausgestorben). Dieser Gefährdungsstatus wird in dieser Liste mit „EX“ bezeichnet, zumal sich die jeweilige Spalte ohnehin nur auf Österreich bezieht.

Tabelle der vom Aussterben bedrohten oder schon ausgestorbenen Pflanzenarten Österreichs 

In der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten Österreichs werden auch diejenigen Pflanzenarten aufgelistet, die vom österreichischen Umweltbundesamt in der Roten Liste gefährdeter Arten (Stand 1999 bzw. Stand 2022)  die Kategorie 0 (Ausgerottet, ausgestorben oder verschollen) oder 1 (vom Aussterben bedroht) oder von der IUCN entweder den Status „CR“ (Critically Endangered – vom Aussterben bedroht) oder „EX“ (Extinct – ausgerottet, ausgestorben oder verschollen) haben.

Siehe auch 
 Liste vom Aussterben bedrohter Arten Deutschlands
 Liste vom Aussterben bedrohter Arten der Schweiz

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Osterreich
Fauna und Flora (Österreich)
Wikipedia:Artikel mit Video